Улица Жарковского — улица в центральной части Гомеля.

Улица связывает две центральные магистрали города — улицу Советскую и проспект Ленина. Проходит по территории Центрального района города. Является улицей с односторонним движением .

История и этимология годонима 
Контуры улицы наметились к середине XIX века. Долгое время у 4-й Поперечной улицы не было другого, особенного названия. В начале XX века улица была застроена низкими деревянными домами, имелись дощатые тротуары. Единственной достопримечательностью было здание аптеки на углу с Могилёвской улицей (ныне Кирова). На плане 1910 года 4-я Поперечная уже названа Аптечной. Аптека была построена на деньги княгини Ирины Паскевич.

Аптечная улица в 1923 году получила своё современное имя в честь Азриэля Абрамовича Жарковского, бывшего в 1918 году секретарём Гомельского совета профсоюзов и погибшего 13 июля 1919 года на Западном фронте.

Пересекает улицы 
 Кирова улица

Достопримечательности 
 Детская музыкальная школа
 Гомельский областной лицей
 Гомельская областная детская больница
 Городские телефонные сети
 ПО «Гомельпромстрой»

Почтовые индексы 
 246050

См. также 
 Список улиц Гомеля

Использованная литература 
 Гомель. Энциклопедический справочник. — Мн.: БелСэ, 1991. — 527 с.
 Рогалёв А. Ф. От Гомеюка до Гомеля: Городская старина в фактах, именах, лицах. — Гомель, 1993. — 216 с.
 Гомель. Атлас. — Мн.: Белкартография, 2005. — 41 с.

Жарковского
Центральный район (Гомель)